Гацліт () — англійське прізвище.

 Генрі Гацліт (1894–1993) — американський економіст, філософ лібертаріанських поглядів, журналіст.
 Джон Гацліт (1767–1837) — англійський художник.
 Вільям Гацліт (1778–1830) — англійський літературний критик і есеїст.

Англійські прізвища